Miejscowości w USA:
 Saddle Butte – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
Gminy w USA:
 Saddle Butte (ang. Saddle Butte Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Golden Valley